Die Saison 2008 der Volleyball-Weltliga war die 19. Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 13. Juni und endete am 27. Juli.

Modus 
Die Vorrunde („interkontinentale Runde“) wurde in vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die Gruppensieger sowie Gastgeber Brasilien qualifizierten sich für die Finalrunde. Außerdem vergab die FIVB eine Wildcard an Japan. In der Finalrunde wurden die Mannschaften in zwei Dreiergruppen eingeteilt und spielten „jeder gegen jeden“. Die beiden besten Mannschaften jeder Finalgruppe erreichten das Halbfinale.

Vorrunde

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 23. bis 27. Juli in Rio de Janeiro (Brasilien) ausgetragen.

Endstand

Auszeichnungen

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)

2008
Weltliga
Sportsaison 2008